Слинки:

 Слинки — игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США Ричардом Джеймсом.
 Слинки — деревня в Конковичском сельсовете Петриковского района Гомельской области Беларуси.